Køge havkajak er en forening for sejlads med  havkajak i Køge Kommune. Foreningen er stiftet 2022 og er bosiddende på Søndre Havn i Køge.

Referencer

Sejlklubber i Danmark